Die Pearl Assurance British Open 1992 waren ein Snooker-Turnier der Saison 1991/92, das vom 17. bis 29. Februar in den Assembly Rooms in Derby ausgetragen wurde. Es war die achte Ausgabe des Ranglistenturniers und die dritte mit der Pearl-Versicherung als Sponsor.

Titelverteidiger Stephen Hendry schaffte es diesmal nur bis ins Viertelfinale. Das Finale bestritten James Wattana und Jimmy White. Der Vizeweltmeister aus England gewann mit 10:7 und holte sich zum zweiten Mal nach 1987 den Titel.

Im Achtelfinale gelang James Wattana ein seltenes Maximum Break. Es war das erste in der Geschichte der British Open und das 11. offizielle 147-Punkte-Break im Profisnooker seit 1982. Für den Thailänder war es bereits das Zweite in seiner Karriere.

Hauptturnier 
7 Qualifikationsrunden wurden gespielt, dann stand die eine Hälfte des Teilnehmerfelds für das Hauptturnier fest. Die andere Hälfte bildeten die Top 32 der Weltrangliste, die direkt für die erste Hauptrunde gesetzt waren.

kl. = kampflos

Finale

Quellen 

1992
Snookerveranstaltung 1992
Billardturnier in Derby (Derbyshire)